Ohmstraße steht für:
 Ohmstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Luisenstadt #Denkmalbereiche (Ensembles)
 Ohmstraße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/O #Ohmstraße
 Ohmstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Ottensen (Nord)
 Ohmstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Schwabing #Ensembles